Le terme Guru peut désigner :
 Guru, maître spirituel ;
 Gurus du sikhisme ;
 Guru (1961-2010), rappeur américain ;
 Guru (2007), film indien de Bollywood, réalisé par Mani Ratnam ;
 Guru - Original Motion Picture Soundtrack est la bande originale du film homonyme, composée par A.R. Rahman ;
 Guru, marque italienne de vêtements ;
 Guru, fanzine ;
 Guru, chanteur d'afropop africain ;
 Guru, un opéra de Laurent Petitgirard.